Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Birchwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Birchwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Birchwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Birchwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
Miejscowości w USA:
 Birchwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Birchwood – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
Gminy w USA:
 Birchwood (ang. Birchwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn